Santuario di San Michele – chiesa di Galbiate
 Santuario di San Michele Arcangelo – chiesa di Monte Sant'Angelo
 Santuario di San Michele Arcangelo al Monte Faito – chiesa di Vico Equense
 Santuario di San Michele e del Santissimo Crocifisso – chiesa di Recco